Лас Абитас има више значења:

 Лас Абитас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Абитас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абитас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Абитас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику